DOK est un code qui peut désigner :
 .

DOK est un sigle qui peut désigner :
 Deutsche Ostmesse Königsberg, un salon événementiel allemand ;
 DOK.fest Munich, un festival de cinéma en Allemagne ;
 DOK Leipzig, un festival de cinéma en Allemagne ;
 Donau-Oder-Kanal (en français : Canal Danube-Oder).
Code